Magny é uma comuna francesa na região administrativa do Centro, no departamento de Eure-et-Loir. Estende-se por uma área de 13,03 km².

Demografia

Comunas de Eure-et-Loir